Killi steht für:

 Killi, auch Killiyar, indischer Fluss, Nebenfluss des Karamana
 Johanne Killi (* 1997), norwegische Freestyle-Skierin
 Killifisch, siehe Eierlegende Zahnkarpfen

Siehe auch:
 Kili
 Killie
 Killy
 Quilly
 Quily